Oehring ist der Familienname folgender Personen: 

 Helmut Oehring (* 1961), deutscher Komponist 
 Julia Oehring (* 1968), deutsche Filmeditorin
 Lieselotte Oehring-Hoehne (1910–2009), deutsche Glaskünstlerin und Dozentin
 Otto Oehring (1892–1945), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Richard Oehring (1891–1940), politischer Aktivist, Schriftsteller und Wirtschaftswissenschaftler
 Sabine Oehring (* 1958), deutsche Germanistin und Autorin

Siehe auch:
 Oering